Монтањана има више значења:
 Монтањана (Фиренца)
 Монтањана (Модена)
 Монтањана (Падова)
 Монтањана (Пистоја)